Een houtmolen of houtzaagmolen is een molen waarin hout wordt verzaagd. Een houtmolen kan worden aangedreven door waterkracht (watermolen) of door windkracht (windmolen). Boven de Grote rivieren van Nederland werd hiervoor met name windkracht gebruikt, ten zuiden ervan met name waterkracht.

Molen naar toepassing
Zaagmolen
Houtindustrie